Mužská čtyřhra Rolex Paris Masters 2020 probíhala v první polovině listopadu 2020. Do deblové soutěže pařížského tenisového mastersu, hraného na tvrdém povrchu komplexu AccorHotels Arena, nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár a turnajové pětky Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, kteří nestačili ve čtvrtfinále na polsko-brazilskou dvojici a čtvrté nasazené Łukasze Kubota a Marcela Mela.

Vítězem se stal nenasazený kanadsko-polský pár Félix Auger-Aliassime a Hubert Hurkacz, který ve finále zdolal chorvatsko-brazilský druhý nasazený pár Mate Pavić a Bruno Soares. Po vyrovnaném dvousetovém průběhu 6–7(3–7) a 7–6(9–7) rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–2], přestože měli Chorvat s Brazilcem v závěru druhé sady celkem pět mečbolů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali při druhém společném startu první společnou trofej. Pro oba vítězství představovalo jejich první deblový titul na okruhu ATP Tour, pro Kanaďana pak první vítězství celkově.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Robert Farah /  Horacio Zeballos (2. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (finále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (odstoupili)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (čtvrtfinále)
  John Peers /  Michael Venus (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Fabrice Martin /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2020
ATP Tour 2020